Humanidad, en antropología, puede referirse a:
 El ser humano como especie (Homo sapiens).
 El ser humano como género (Homo).
 La naturaleza humana.

Asimismo, en otros ámbitos, puede hacer referencia a:
 El comportamiento humano.
 La población mundial, el conjunto de todos los habitantes de la Tierra.
 Las humanidades, conjunto de disciplinas relacionadas con el conocimiento humano y la cultura.

Además, en música y cine, puede referirse a:
 Humanidad, álbum de Lincoln Thompson, de 1974. 
 Humanidad, canción de Scorpions, de 2007.
 Humanidad, película de Ralph Morgan, de 1933.

Enlaces externos